Warburton kan syfta på följande :

Personer
 Warburton (efternamn) – personer med efternamnet Warburton

Geografi

Australien 

 Warburton (ort i Australien, Western Australia), Ngaanyatjarraku, 
 Warburton (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges,

Pakistan 

 Warburton (ort i Pakistan), Punjab,

Storbritannien 

 Warburton, Greater Manchester, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Pakistanförgreningar